Die Kandidatenliste der Sendungen von Wer weiß denn sowas? enthält eine Auflistung aller Kandidaten der Quizsendung inklusive der XXL- und Schülerspecials. Die Sendung wird seit 2015 staffelweise ausgestrahlt und von Kai Pflaume moderiert. Die konkreten Einzelgewinne sind in der Episodenliste ersichtlich.
 orange = XXL-Ausgabe
 blau = Quizmarathon

Schüler-Specials

Weblinks 
 Wer weiß denn sowas? – Offizielle Seite zur Sendung
 Wer weiß denn sowas? – Seite in der ARD-Mediathek
 Wer weiß denn sowas? – Seite der UFA
 Wer weiß denn sowas? – Seite auf Fernsehserien.de
 Wer weiß denn sowas? – Seite auf TV Wunschliste

Liste (Personen)
Liste (Fernsehen)